Mouelhi ist der Familienname folgender Personen:

 Aymen Mouelhi (* 1986), gibraltarisch-tunesischer Fußballspieler
 Khaled Mouelhi (* 1981), tunesischer Fußballspieler und -trainer